Julius Bergman, född 2 november 1995 i Stockholm, är en svensk professionell ishockeyspelare som tillhör NHL-organisationen New York Rangers och spelar för deras farmarlag Hartford Wolf Pack i AHL.

Klubblagskarriär

Hockeyallsvenskan

Karlskrona HK 
Bergmans moderklubb är Karlskrona HK där han under delar av tre säsonger spelat i klubbens J18- och J20-lag, och med A-laget i Allsvenskan.

SHL (I)

Frölunda HC (I) 
Under 2012–13 gick han till Frölunda Academy, och skrev den 30 april 2014 på ett tvåårskontrakt med klubben för att spela med A-laget i SHL.

Han debuterade i Frölundas A-lag mot Red Bull Salute i Berlin i december 2013, och debuterade i SHL den 8 mars 2014 mot AIK. Det blev dock bara en match i SHL, istället tillbringade han säsongen med J20-laget där han gjorde 34 poäng på 45 matcher.

NHL

San Jose Sharks 
Bergman draftades av San Jose Sharks i andra rundan, som 46:e spelare totalt i NHL-draften 2014.

Han skrev på ett treårigt entry level-kontrakt med Sharks den 27 september 2014 och kom att spela säsongen 2014–15 med London Knights i OHL.

Efter 42 poäng på 60 matcher i Knights, spelade han en match med Sharks dåvarande farmarlag i AHL, Worcester Sharks, innan han till säsongen 2015–16 tog plats i Sharks nya farmarlag i AHL, San Jose Barracuda.

Bergman genomförde 190 matcher och gjorde 61 poäng under tre säsonger med Barracuda mellan 2015 och 2018.

Ottawa Senators 
Den 19 juni 2018 ingick han i en bytesaffär där han skickades till Ottawa Senators tillsammans med Mikkel Bødker och ett draftval i sjätte rundan 2020, i utbyte mot Mike Hoffman, Cody Donaghey och ett draftval i femte rundan 2020.

Han spelade totalt 33 matcher för Senators farmarlag Belleville Senators i AHL.

Columbus Blue Jackets 
Den 22 februari 2019 tradades han till Columbus Blue Jackets tillsammans med Matt Duchene, i utbyte mot Jonathan Davidsson, Vitaly Abramov och villkorliga draftval i första rundan 2019 och 2020.

New York Rangers 
Några dagar senare, den 25 februari 2019, tradades han vidare från Columbus till New York Rangers tillsammans med två draftval, ett i fjärde rundan och ett i sjunde rundan 2019, i utbyte mot Adam McQuaid.

Han skickades direkt till farmarlaget Hartford Wolf Pack i AHL.

SHL (II)

Frölunda HC (II) 
Den 19 februari 2019 bekräftades det att Bergman muntligen tackat ja till en återkomst till Frölunda HC i SHL från säsongen 2019–20.

Referenser

Externa länkar 

Män
Födda 1995
Levande personer
Svenska ishockeyspelare
Spelare valda i NHL Entry Draft 2014
Spelare i San Jose Barracuda
Spelare i Worcester Sharks
Spelare i Frölunda HC
Spelare i Karlskrona HK
Svenska idrottare under 2000-talet
Idrottare från Stockholm
Spelare i Belleville Senators
Spelare i Hartford Wolf Pack
Spelare valda av San Jose Sharks i NHL Entry Draft